Hannopil – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie sławuckim
 Hannopil – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie bobrynieckim
 Hannopil – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie tulczyńskim
 Hannopil – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie czerniachowskim
 Hannopil – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim